Марія Шарапова була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Патті Шнідер з рахунком 6–2, 3–6, 6–0.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Official WTA Tour website.

Acura Classic
2007